
Termin -{AMP}- ima više značenja.

 -{AMP}- je adenozin monofosfat. 
 -{Amp}- (Amper) je jedinica za jačinu električne struje.